Джозеф Хау, или Хоу (; 13 декабря 1804, Галифакс, Новая Шотландия — 1 июня 1873, там же), — журналист, издатель и государственный деятель Новой Шотландии. Издавал влиятельную газету Nova Scotian, в колониальной политике занимал консервативно-реформистские позиции, выступая за введение ответственного правительства, а позже против объединения североамериканских провинций Великобритании в доминион Канада. Занимал посты спикера Палаты собрания, провинциального секретаря, премьера и лейтенант-губернатора Новой Шотландии, а также федерального министра Канады по делам провинций.

Молодые годы и начало журналистской деятельности 
Джозеф Хау родился в 1804 году в Галифаксе в семье Джона Хау и Мэри Идс. Его отец, королевский типограф и на определённом этапе генерал-почтмейстер провинции Новая Шотландия, был убеждённым лоялистом; мать Джозефа, дочь капитана Идса, была второй женой Джона.

Джозеф не получил формального образования и получал знания самостоятельно, будучи страстным любителем чтения. В 13 лет он помогал отцу в его работе типографа и почтмейстера, но после того, как эти должности перешли к его старшему единокровному брату, вынужден был искать другие средства заработка. С 14 лет он работал наборщиком в издании Halifax Gazette.

В 1827 году Хау на паях со своим товарищем Джеймсом Спайком стал владельцем ещё одной издававшейся в Новой Шотландии газеты — Halifax Weekly Chronicle. Они поменяли название газеты на Acadian, но уже в том же году Хау продал Спайку свою половину акций газеты и на следующий год приобрёл за 1050 фунтов в полную собственность издание Novascotian, к этому моменту существовавшее только три года. В своей новой газете Хау стал не только издателем, но и ведущим автором материалов, публикуя репортажи из местной Палаты собрания и из залов суда. Согласно Канадскому биографическому словарю, с каждой парламентской сессии в первые годы своей журналистской карьеры Хау публиковал от 150 до 200 отчётов. В дни парламентских каникул он много путешествовал по Новой Шотландии. Его путевые заметки «Западная болтовня» () и «Восточная болтовня» () были опубликованы в Novascotian в июле-октябре 1828 года и с декабря 1829 по август 1831 года. В своей газете Хау также время от времени публиковал стихи собственного сочинения (вышедшие в виде сборника через год после его смерти). Другим важным автором Novascotian был писатель Томас Чэндлер Хэлибёртон, работавший под псевдонимом «Сэм Слик», чью «Историю Новой Шотландии» Хау издал за свой счёт.

В феврале 1828 года Хау женился на Кэтрин Сьюзен Энн Макнаб. В последующие 20 лет в этом браке родились 10 детей. Только пятеро из них, однако, дожили до совершеннолетия и ни один не приобрёл отцовской известности.

Приход в политику 
Первоначально политические взгляды Хау могли быть определены как умеренный торизм. Он с подозрением относился к политическим партиям, подозревая, что они преследуют интересы, отличные от интересов общества, и заявлял, что готов принадлежать только к «партии Новой Шотландии». Однако откровенно корыстные действия членов исполнительного совета Новой Шотландии в 1832—1834 годах превратили его в деятельного критика исполнительного совета и законодательного собрания. В 1835 году Хау опубликовал в своей газете письмо, обвиняющее полицию и мировой суд Галифакса в том, что за предшествующие 30 лет они присвоили не менее 30 тысяч фунтов. В результате он предстал перед судом по обвинению в клевете, сам выступил в свою защиту с речью, длившейся 6,5 часа и был оправдан. Этот эпизод снискал Хау славу выдающегося оратора и мгновенную популярность у публики.

Несмотря на возражения Хэлибёртона, опасавшегося, что Novascotian начнут воспринимать как партийную газету, Хау решил баллотироваться в Палату собрания. Он принял участие во всеобщих выборах 1836 года в избирательном округе Галифакса и одержал победу. Вскоре после этого он внёс в парламенте законопроект о введении в Новой Шотландии ответственного правительства (Канадский биографический словарь уточняет, что программа Хау была скромнее аналогичной программы Роберта Болдуина в Верхней Канаде и что он настаивал лишь на том, чтобы законодательный совет был избираемым, в надежде, что это будет достаточным противовесом для назначаемого из Лондона лейтенант-губернатора). Он также начал кампанию за предоставление городам в британских колониях муниципального самоуправления.

Вскоре после этого новый генерал-губернатор британских колоний в Америке лорд Дарем включил в свой отчёт британскому правительству рекомендацию о введении в колониях ответственного правительства, и Хау скорректировал свою программу в соответствии с этими рекомендациями. Он продолжал свою деятельность как независимый депутат, хотя по многим пунктам его программа совпадала с позициями реформистской партии, в это время имевшей большинство в Палате собрания. Личные отношения Хау с членами реформистской фракции оставались напряжёнными, вплоть до дуэли с одним из них в марте 1840 года.

Участие в коалиционном кабинете и первое ответственное правительство 
В 1840 году Хау присоединился к направленной в Лондон петиции об отзыве лейтенант-губернатора Колина Кэмпбелла. Результатом стал визит в Новую Шотландию генерал-губернатора Чарльза Пулетта Томсона, который в октябре того же года ввёл Хау, наряду с тори Джеймсом Джонстоном, в исполнительный совет. В рамках сложившейся коалиции Хау стал спикером Палаты собрания (в конце осени 1840 или в 1841 году), а в 1842 году возглавил акцизное ведомство Галифакса. К концу 1841 года он решил полностью посвятить себя политике и продал свою газету.

Хотя Хау сотрудничал в рамках коалиции с более консервативными политиками, расхождения во взглядах создавали сложности. После того, как в 1841 году консерваторы получили большинство в Палате общин Великобритании, новый лейтенант-губернатор лорд Фолкленд теснее сотрудничал с консервативными членами совета, чем с реформистом Хау, терявшим влияние на провинциальную политику. После того, как Фолкленд в декабре 1843 года ввёл в совет ещё одного консерватора, Хау и ещё двое реформистов подали в отставку.

Следующие несколько лет Хау посвятил восстановлению и реорганизации реформистской партии, став её фактическим лидером и идеологом. С мая 1844 по апрель 1846 года он занимал пост редактора одновременно двух газет — Novascotian и Morning Chronicle. На выборы в августе 1847 года реформисты шли, по сути, с единственным пунктом программы — введение ответственного правительства — и получили в Палате собрания небольшое, но устойчивое большинство. В январе 1848 года консервативный кабинет пал в результате вотума недоверия, и через несколько дней был сформирован реформистский исполнительный совет — первое в истории британских колоний ответственное правительство. Его официальным лидером стал Джеймс Бойл Юниак, поскольку Хау за время кампании успел окончательно испортить отношения с лордом Фолклендом и навредить своей репутации умеренного политика в Англии. Тем не менее он занял в кабинете важный пост провинциального секретаря и в этом качестве оказывал большое влияние на нового лейтенант-губернатора Джона Харви.

Железнодорожный проект и конфессиональный конфликт 
В марте 1850 года Хау выступил с проектом постройки железной дороги в Новой Шотландии, которая соединила бы Галифакс с Квебеком в Восточной Канаде и Портлендом в штате Мэн. Он попытался получить финансовую поддержку в метрополии, но эта инициатива к концу 1851 года окончилась неудачей. После этого Хау задался целью получить правительственное финансирование железнодорожного проекта в самой Новой Шотландии. В 1854 году законопроект о постройке железной дороги за государственный счёт был принят, и вскоре Хау ушёл с поста провинциального секретаря, чтобы возглавить совет директоров новой компании.

Помимо железнодорожного проекта, Хау развернул активную деятельность в поддержку британских войск в Крыму и в 1855 году предпринял поездку в США с целью вербовки волонтёров для участия в Крымской кампании. В результате он уделил недостаточно внимания выборам в Новой Шотландии и в мае 1855 года потерпел поражение в избирательном округе Камберленд от Чарльза Таппера. Столкнувшись с оппозицией Крымской войне среди католиков Новой Шотландии, в особенности ирландцев, Хау принял сторону протестантов в местном конфессиональном противостоянии. В результате не только он сам, но и вся либеральная фракция потеряла поддержку католической части населения — не только ирландцев, но и шотландцев и акадийцев. В феврале 1856 депутаты-либералы в Палате собрания поддержали консерваторов, положив конец правлению реформистов; сам Хау был вынужден оставить пост председателя правления железнодорожной компании. Напряжённость между католиками и протестантами сохранилась вплоть до выборов 1859 года, хотя Хау, убеждённый сторонник полного равноправия для граждан-католиков, достаточно быстро вышел из числа участников конфликта.

На посту премьера 
В мае 1859 года Хау снова выиграл выборы в округе Камберленд, вернувшись в парламент. В целом реформисты получили в палате на три места больше, чем их соперники, и в феврале 1860 года был сформирован новый кабинет под председательством Уильяма Янга, где Хау вновь занял пост провинциального секретаря. Уже в августе, однако, Янг, назначенный председателем верховного суда, оставил правительство, и Хау наконец официально стал премьером.

Годы премьерства Хау были ознаменованы постоянной борьбой с сильной оппозицией во главе с Таппером. Остроту противостояния усугубляла убеждённость консервативной части общества в том, что либералы выиграли выборы 1859 года с нарушениями закона (часть их депутатов к моменту избрания, согласно обвинениям, занимала государственные должности, что было запрещено). В 1862 году потерпел крах проект межпровинциальной железной дороги, бывший детищем Хау — это произошло из-за политических пертурбаций в провинции Канада. В декабре 1862 года Хау был назначен имперским комиссаром рыбных промыслов — эта должность была учреждена в рамках договора 1854 года о свободной торговле с США и была достаточно рутинной, но для Хау представляла возможность отдыха от политики. Кроме того, это был пост национального уровня, чего Хау безуспешно добивался с середины 1850-х годов как жеста признания роли представителей колоний в имперской политике. На выборах 1863 года реформисты в Новой Шотландии потерпели общее поражение, а лично Хау, с неохотой принявший в них участие, проиграл их в округе Луненберг.

Борьба против Канадской конфедерации 
В 1864 году Хау, всё ещё занимавший пост комиссара по рыбным промыслам, отклонил предложение ставшего премьером Таппера принять участие в Шарлоттаунской конференции, где предполагалось рассмотреть вопрос об объединении Атлантических провинций Британской Америки. В его отсутствие на этой конференции и последовавшей за ней Квебекской были намечены контуры общего объединения провинций с Канадой. Хау был в числе политиков Новой Шотландии, решительно выступивших против такого шага; будучи государственным служащим, он поначалу выражал эту позицию анонимно в серии статей в Morning Chronicle, опубликованных с января по март 1865 года.

В 1866 году участие Хау в оппозиции проекту объединения с Канадой стало более активным. Ради этого он отклонил предложение занять хорошо оплачиваемый пост редактора газеты New York Albion. Опасения Хау были связаны с неравным весом в планируемом союзе Канады и Атлантических провинций, включая Новую Шотландию. Он предсказывал, что увеличение таможенных тарифов (у Канады, в отличие от Новой Шотландии, не было договора о свободной торговле с США) будет губительным для экономики провинции. Кроме того, суверенитет американских колоний противоречил его идеям о расширении роли колониальных деятелей в политике Британской империи. Наконец, Хау категорически осуждал тот факт, что решение об объединении было принято кабинетом Таппера без прямого одобрения избирателями.

На протяжении 1866 и 1867 годов Хау предпринимал максимум усилий, чтобы предотвратить подписание союзного договора. Он вёл агитацию против конфедерации как в самой Новой Шотландии, так и в Англии. Несмотря на это, договор был подписан, Новая Шотландия стала частью доминиона Канада, но результатом кампании Хау стала убедительная победа противников конфедерации на выборах в провинции в сентябре 1867 года. Сторонникам конфедерации на этих выборах удалось провести в две палаты провинциального парламента в общей сложности трёх кандидатов. С февраля по июль 1868 года Хау в качестве главы делегации от Новой Шотландии пребывал в Лондоне, пытаясь убедить власти метрополии аннулировать учреждавший доминион Канада Акт о Британской Северной Америке. Однако ему удалось добиться лишь ряда финансовых уступок его провинции в вопросах налогообложения, торговли и прав на рыбную ловлю. Во второй половине 1868 года Хау приходилось уже удерживать наиболее радикальных из своих единомышленников от призывов к восстанию и присоединению к США.

Последние годы жизни 

В январе 1869 года Хау, его коллега по провинциальному парламенту Арчибальд Маклелан и федеральный министр финансов Джон Роуз достигли соглашения об улучшении условий пребывания Новой Шотландии в составе Канады. В конце того же месяца Хау вошёл в состав правительственного кабинета Канады как председатель Тайного совета королевы. Той же зимой он участвовал в довыборах в федеральный парламент от округа Хантс. Ему удалось победить, но ожесточённая борьба отрицательно сказалась на его здоровье.

В ноябре 1869 года Хау был назначен государственным секретарём Канады по делам провинций. В этом качестве он, среди прочего, отвечал за вхождение в состав Канады Манитобы. Личная поездка в Ред-Ривер в связи с этим процессом подорвала его здоровье ещё сильнее. Разочарование Хау в британской политике достигло апогея в 1871 году, когда метрополия продемонстрировала небрежение канадскими интересами при подготовке Вашингтонского договора. Его резкая критика политики метрополии вызвала неудовольствие премьер-министра Макдональда.

В мае 1873 года Хау занял пост лейтенант-губернатора Новой Шотландии. Его пребывание в этой должности, однако, оказалось коротким: менее чем через три недели, 1 июня 1873 года, он скончался в здании правительства Новой Шотландии. Похоронен на кладбище Камп-Хилл в Галифаксе; в 1890 году рядом с ним была похоронена его жена Кэтрин. В 1983 году Джозеф Хоу был включён в список лиц национального исторического значения Канады.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Издатели XIX века
Публицисты XIX века
Депутаты Палаты собрания Новой Шотландии
Члены палаты общин Канады от Консервативной партии Канады (старой)
Члены палаты общин Канады от Новой Шотландии
Председатели Тайного совета Королевы для Канады
Лейтенант-губернаторы Новой Шотландии
Лица национального исторического значения Канады